Suore del Sacro Cuore di Gesù è il nome di numerosi istituti religiosi femminili.
Suore del Sacro Cuore di Gesù, dette di Koningshof, con casa madre a Moerdijk.
Suore del Sacro Cuore di Gesù (H.S.C.J.), con casa madre a Città del Messico.
Suore del Sacro Cuore di Gesù (I.S.C.), con casa madre a Ragusa.
Suore del Sacro Cuore di Gesù (S.C.I.), con casa madre a Fiume (Rijeka).
Suore del Sacro Cuore di Gesù (S.S.C.J.), con casa madre a Saint-Jacut-les-Pins.
Suore del Sacro Cuore di Gesù e dei Santi Angeli (R.A.).